Nembo steht für

 eine Automobilmarke aus Italien (Toblach, Südtirol, 1970/71), nach zwei Quellen zuvor in Deutschland (Stuttgart/Merklingen, 1968–1970), siehe Nembo;
 ein Karosseriebauunternehmen/eine Automobilmarke aus Italien (Modena, Emilia-Romagna, 1960–1967), siehe Neri e Bonacini und die dort entstandenen Nembo Spyder.
 mehrere italienische Fallschirmjäger-Regimenter, siehe Liste italienischer Regimenter#Fallschirmjäger;
 eine Schiffsklasse von Zerstörern/Torpedobooten sowie ein Schiff der Italienischen Marine aus der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg,  siehe Liste von Schiffsklassen der italienischen Marine#Zerstörer;
 den Beinamen eines Flugmotors von Fiat, siehe Fiat A.80.

Siehe auch:
 Nembo Kid, Spitzname des italienischen Fußballspielers Antonello Riva